Bourbeau est un patronyme notamment porté par :
 Olivier Bourbeau (1811-1877), homme politique français ;
 André Bourbeau (1936-2018), homme politique québécois ; 
 Jacques Bourbeau (1932-2016), homme d'affaires québécois ;
 Robert Bourbeau (1949-), universitaire québécois ;
 André-François Bourbeau (1953-), universitaire québécois.

Homonymie de patronyme